Amerikai Egyesült Államok
 Hot Springs (Arkansas)
 Hot Springs (Dél-Dakota)
 Hot Springs (Észak-Karolina)
 Hot Springs (Modoc megye, Kalifornia)
 Hot Springs (Plumas megye, Kalifornia)
 Hot Springs (Montana)
 Hot Springs (Nevada)
 Hot Springs (Virginia)
 Hot Springs (Washington)
 Hot Springs megye, Wyoming

 India
 Hot Springs (Chang Chemno-völgy)

 Zimbabwe
 Hot Springs (Manicaland)

Egyéb
 Hot Springs, kanadai rockegyüttes
 Hot Springs, Stephen Hunter-regény